

Населені пункти та їхні частини

 Коморово — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Коморово — село в гміні Ізбиця-Куявська Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Коморово — село в гміні Ліпно Ліпновського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Коморово — село в гміні Бартнічка Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Коморово — село в гміні Острув-Мазовецька Островського повіту Мазовецького воєводства
 Коморово — село в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Коморово — село в гміні Росьцишево Серпецького повіту Мазовецького воєводства
 Коморово — село в гміні Лукта Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Коморово — село в гміні Яново Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Коморово — село в гміні Казімеж-Біскупі Конінського повіту Великопольського воєводства
 Коморово — село в гміні Львувек Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Коморово — село в гміні Казьмеж Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Коморово — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Коморово — село в гміні Вольштин Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Коморово — село в гміні Полянув Кошалінського повіту Західнопоморського воєводства
 Коморово — частина міста Острув-Мазовецька в Островському повіті Мазовецького воєводства
 Коморово — частина села Чайно в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Коморово — осада в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Коморово — осада в гміні Вижиськ Пільського повіту Великопольського воєводства
 Коморово — осада в гміні Ресько Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Коморово — лісова осада в гміні Доліце Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки